Flammulina är ett släkte av svampar som bland annat innehåller matsvampen Vinterskivling. Flammulina ingår i familjen Physalacriaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Flammulina